Kableszkowo – miasto w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Kableszkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Kableszkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali